John Frame ist der Name von:

* John Frame (Rugbyspieler) (* 1946), schottischer Rugby-Union-Spieler
 John Frame (Theologe) (* 1939), US-amerikanischer Theologe und Autor